Гайнетдинов (Гайнетдинова) — фамилия, производная от имени Гайнетдин.

 Гайнетдинов, Юлай Ишбулдович (род. 1954) — башкирский культурный деятель.
 Гайнетдинов, Мавлетбай Сулейманович (1938—2014) — башкирский эстрадный певец, артист.
 Гайнетдинов, Ромес Фанависович (род. 1967) — советский и российский профессиональный шоссейный велогонщик.

 Гайнетдинова, Гульшат Иршатовна (род. 1992) — российская легкоатлетка.
 Гайнетдинова, Кирстен Миннихановна (род. 1989) — российский режиссёр, сценарист, оператор и продюсер документального кино.